Il doppio del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Petzschner e Simon Stadler che hanno battuto in finale Patrick Briaud e Nicholas Monroe 3-6, 7-5, [10-6].

Teste di serie 

 Dick Norman /  Orest Tereščuk (primo turno)
 Kamil Čapkovič /  Noam Okun (primo turno)

 Patrick Briaud /  Nicholas Monroe (finale)
 Vasilīs Mazarakīs /  Boris Pašanski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2007